Der Dreiband-Weltcup 2008/1 war das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 22. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 21. bis zum 27. Januar 2008 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Sluiskil statt. Es war das vierte Dreiband-Weltcup Turnier in Sluiskil.

Geschichte 
Schon traditionell startete die neue Weltcup-Saison im südholländischen Sluiskil. Das Turnier wurde zum Debakel für die sieben Niederländer die die KO-Runde erreichten. Nur einer schaffte den Einzug ins Achtelfinale. Und auch das nur gegen einen Landsmann. Im Achtelfinal kam dann aber auch das Aus für Jean Paul de Bruijn. Gegen den Weltmeister Ryūji Umeda aus Japan gab es eine 1:3 Satzniederlage. Einen schwieriges Auftacktmatch musste auch der Weltranglistenerste Torbjörn Blomdahl bestreiten. Nach 0:2 Satzrückstand gegen den Spanier Ruben Legazpi konnte er das Match aber noch mit 3:2 Sätzen zu seinen Gunsten wenden. Das Finale bestritten der belgische Allrounder Frédéric Caudron und der Grieche Nikos Polychronopoulos, der erstmals in einem Weltcup-Finale stand. Hier war er aber bei seiner 0:3-Niederlage chancenlos.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Sluiskil wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste Gruppenzweite für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Ryūji Umeda
  Roland Forthomme
  Kim Kyung-roul
  Martin Horn
  Nikos Polychronopoulos
  Semih Saygıner
  Peter de Backer
  Jean Paul de Bruijn

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Gerhard Kostistansky
1 × CEB:  Rui Manuel Costa
2 × ACBC:  Takao Miyashita,  Choi Sung-won
2 × CPB:  Miguel Almaraz,  Luis Aveiga
2 × organisierender Verband:  Jean van Erp,  CLemie van Wanrooij

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2008 1
Billardturnier in Terneuzen
Karambolageveranstaltung 2008